Ви́ктор Алекса́ндрович Васи́льев () — советский футболист.

Карьера 
За свою карьеру выступал в советских командах «Трактор» (Люберцы), «Динамо» (Минск), «Спартак» (Москва), «Пищевик» (Минск), «Крылья Советов» (Куйбышев).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fanat1k.ru
 Виктор Васильев — все сезоны в «Спартаке» (фото)
 Виктор Васильев, защитник с пулей в голове
 Белорусские старости. 1953 год. В предвкушении лучших времен (упоминается)

Футболисты СССР
Игроки ФК «Люберцы»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Пищевик» Минск
Игроки ФК «Крылья Советов»